Stäber ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Stäber (* 1967), deutscher Schriftsteller, Lektor und Übersetzer
 Lothar Stäber (* 1936), deutscher Radrennfahrer
 Otto Stäber (1854–nach 1926), deutscher Architekt